Роберто Лопес Уфарте ( ) — испанский футболист, игрок сборной Испании.

Карьера 
Лопес Уфарте родился в Фесе, Марокко. Его родители, выходцы из Андалусии и Каталонии, переехали за границу в поисках работы и вернулись в Ирун (Страна Басков), когда их сыну было восемь лет. После того как он начал играть в соседнем клубе "Реал Унион", он подписал контракт с футбольным клубом "Реал Сосьедад" и дебютировал в Ла Лиге в сезоне 1975-76 годов, сыграв свою первую игру в соревнованиях 30 ноября 1975 года в дерби против "Атлетик Бильбао" со счетом 0:2 в возрасте всего 17 лет. С тех пор он стал незаменимым игроком первой команды, забив 16 мячей в 63 матчах, в которых команда дважды становилась чемпионом лиги.

Лопес Уфарте покинул "Реал Сосьедад" в 1987 году после очередного успешного сезона: 33 матча и десять голов в чемпионате, а также завоевание Копа дель Рей. За время своей карьеры он забил 129 голов в 474 официальных выступлениях.

После одного сезона в мадридском "Атлетико" (третье место) Лопес Уфарте завершил карьеру в ФК "Реал Бетис" в возрасте 31 года, после того как, борясь с травмами колена, вывел свою команду во второй дивизион. Затем он работал помощником нескольких тренеров в своем первом профессиональном клубе, после чего вернулся в "Реал Унион" в качестве директора по футболу.

Примечания

Ссылки 

 
 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Реал Унион»
Игроки ФК «Реал Сосьедад B»
Игроки ФК «Реал Сосьедад»
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»
Игроки ФК «Реал Бетис»